Caravela — classe de navios da época dos Descobrimentos
Caravela (vela) — veleiro ligeiro
Caravela-portuguesa — (ou garrafa azul em Portugal); animal cnidário com foma semelhante a uma caravela
Caravela (Guiné-Bissau) — setor da região de Bolama, na Guiné-Bissau
Caravela (finanças) — obrigação emitida por não residentes em Portugal
Caravela (selos) — Conjunto de duas emissões de selos de Portugal
Caravela (moeda) — Moeda antiga
Nome que davam à nascente da Ribeira do Adão (Guarda).

Desambiguação